Jan Kazimierz Gwiazdomorski (1854–1906) – lekarz, założyciel pierwszej galicyjskiej prywatnej lecznicy w Krakowie, ojciec Jana Mariana i Kazimierza
 Jan Marian Gwiazdomorski (1899-1977) – prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wrocławskiego